De ster Wezen in het sterrenbeeld Grote Hond.
 Een entiteit, iets wat een bestaan heeft.
 Een organisme, iets wat leeft.
 Het zijn, de meest eenvoudige staat van alles en iedereen.
 Het werkwoord zijn. Voorbeeld: "Wat zal het wezen?" voor "Wat wenst U?", "Wat zal het zijn?")
 Het meervoud van wees (kind).

Zie ook
 Wezn, de ster beta Columbae in het sterrenbeeld Duif.